Поток Ары () — область, покрытая застывшими потоками лавы на поверхности самого большого спутника Сатурна — Титана.

География и геология 
Координаты — . Максимальный размер — . На юго-западе от него находится 78-километровый ударный кратер Сой. Поток Ары был обнаружен на снимках с космического аппарата «Кассини».

Эпоним 
Назван в честь Ара Прекрасного — легендарной армянской персоны. Название было утверждено Международным астрономическим союзом 2007 году.

См. также 
 Список деталей поверхности Титана

Примечания

Ссылки 
 Карта Титана с названиями деталей на сайте Gazetteer of Planetary Nomenclature

А
А